Der European Darts Grand Prix 2014 war das siebte von insgesamt acht Events der European Darts Tour 2014 und wurde 5. bis zum 7. September im Glaspalast in Sindelfingen zum ersten Mal überhaupt ausgetragen. Insgesamt nahmen 48 Spieler aus 10 Nationen an diesem Ranglistenturnier teil.

Mervyn King bezwang Michael Smith mit 6:5 im Finale und konnte damit seinen ersten European-Tour-Titel einfahren.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 100.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für die European Darts Grand Prix 2016 waren folgende 48 Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, Stand: 30. Juni 2014, von denen alle gesetzt waren
 Die 20 Sieger vom UK Qualifier in Coventry am 4. Juli 2014
 die acht Sieger vom European Qualifier am 4. September 2014
 vier Qualifikanten vom lokalen Qualifikationsturnier am 4. September 2014

PDC Pro Tour Order of Merit
  Gary Anderson
  Brendan Dolan
  Robert Thornton
  Dave Chisnall
  Peter Wright
  Ian White
  Kim Huybrechts
  Steve Beaton
  Adrian Lewis
  Simon Whitlock
  Mervyn King
  Vincent van der Voort
  Justin Pipe
  Jamie Caven
  Terry Jenkins
  Michael Smith

UK Qualifier
  Kyle Anderson
  Chris Aubrey
  Stephen Bunting
  Matt Clark
  Joe Cullen
  Kevin Dowling
  Ricky Evans
  Andrew Gilding
  Wayne Jones
  Johnny Haines
  Andy Hamilton
  John Henderson
  Steve Hine
  James Hubbard
  Jason Lovett
  Kevin McDine
  Shaun Narain
  Kevin Painter
  James Wade
  Darren Webster

European Qualifier
  Benito van de Pas
  Rowby-John Rodriguez
  Ryan de Vreede
  Robert Marijanović
  Mensur Suljović
  Jelle Klaasen
  Ron Meulenkamp
  Mike De Decker

Lokale Qualifikanten
  Michael Rosenauer
  Max Hopp
  Jyhan Artut
  Sascha Goldammer

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2014
European Darts Tour 2014